Па́вел Тито́в: Титов, Павел Борисович (род. 1984) — российский предприниматель, общественный деятель.
 Титов, Павел Иванович (1907—1990) — первый секретарь Крымского обкома КПСС.
 Титов, Павел Николаевич (1773—1846) — драматург и переводчик, надворный советник.
 Титов, Павел Петрович (известен под псевдонимом Паскаль; род. 1964) — российский композитор, автор песен и певец.